Alexandrina steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Alexandrine
 Alexandrina (Gattung), Heuschreckengattung

Siehe auch:
 Lake Alexandrina